Ø  puede referirse a:

 Ø, ø, que es una vocal y una letra usada en los alfabetos danés, feroés y noruego.
ø, símbolo AFI de la vocal semicerrada anterior redondeada, de sonido idéntico a la letra Ø de los alfabetos danés, feroés y noruego. 
, símbolo matemático del conjunto vacío.
, en música, subíndice que acompaña los nombres de los acordes semidisminuidos.
, símbolo del diámetro de una circunferencia.